Výraz Lichtenštejn (z německého Liechtenstein) může mít následující významy:

 Lichtenstein (zámek)
 Liechtenstein (hrad)
 Liechtenstein – obec 
 Lichtenštejnové – šlechtický rod
 Lichtenštejnsko – stát